Кошничари е село, разположено в Северна България. То е част от община Търговище, област Търговище.

География 
Селото е разположено на 25 км западно от град Търговище.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Галерия

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище